Carbonate Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carbonate Hill (Gunnison County, Colorado, 3333 m), im Gunnison National Forest	
 Carbonate Hill (Gunnison County, Colorado, 3873 m), im Gunnison National Forest	
 Carbonate Hill (Lake County, Colorado)	
 Carbonate Hill (Summit County, Colorado)	
 Carbonate Hill (Teller County, Colorado)	
 Carbonate Hill (Idaho)